Europsko prvenstvo u hokeju na travi za muške 2007., razreda "Challenge I" (treći jakosni razred) se održalo u Rusiji, u Kazanu.

Održao se od 9. do 15. rujna 2007.

Sudionici 
Sudionici su bili: Azerbejdžan, Bjelorusija, Danska,Hrvatska, Rusija i Švedska.

Grčka i Gibraltar su se povukli iz ovogodišnjeg natjecanja, čime su ispali u niži razred, "Challenge II".

Mjesta održavanja

Natjecateljski sustav 
Igralo se jednostruki ligaški sustav.

Rezultati

Konačna ljestvica 

Rusija i Bjelorusija su izborile pravo promicanja u viši natjecateljski razred europskog prvenstva, razred "Trophy".
Posljednje momčadi na ljestvici nisu ispale u niži razred, nego su to bile momčadi koje su se povukle iz ovogodišnjeg natjecanja, Grčka i Gibraltar.

Vidi još 
EP u hokeju na travi

Vanjske poveznice 

Europska prvenstva u hokeju na travi
2007